Ри́ва Нау́мовна Баля́сная (, , Радомысль, Российская империя — , Киев, УССР) — советская еврейская поэтесса, редактор. Писала на идише.

Биография 
В раннем детстве осталась без родителей и воспитывался в детском доме. С пятнадцати лет начала свою трудовую биографию — работала в пошивочном цеху Первой обувной киевской фабрики.

Окончила Киевский институт народного образования и аспирантуру при Институте еврейской культуры Национальной академии наук УССР. Во время Великой Отечественной войны находилась в эвакуации в Уфе.

В начале своего творческого пути Балясная принадлежала к авторам из писательских организаций «Молодняк», ВУСПП. Принимала активное участие в литературной жизни республики, являясь членом еврейской секции Союза писателей Украины и редактором в издательствах.

6 мая 1952 года писательница была арестована по обвинению в контрреволюционной националистической деятельности. Во время следствия она тяжело заболела. Несмотря на это, решением Особого совещания от 23 августа 1952 года, Балясная была осуждёна на 10 лет концлагерей.

По прибытии на железнодорожную станцию Инта неподалёку от Воркуты, где был назначен срок отбывания наказания, Балясную из вагона на носилках перенесли в лагерную больницу. В лагерном пункте для заключённых-инвалидов писательница находилась более четырёх лет. В начале 1956 года была освобождёна в результате пересмотра её дела и реабилитации за отсутствием состава преступления.

Умерла 1 октября 1980 года в Киеве.

Библиография 
 Снег и тишина: Стихи. Советский писатель. М. 1961 Пер. с еврейского Ю.Мориц, Т.Жирмунской и др
 Балясная Рива, Перекличка, 1934.
 Балясная Рива, Стихи. 1941—1942 Пер. с евр. Серия «Фронт и тыл» Уфа, 1943
 Балясная Рива, Четверть века. Книга лирики Москва, издательство «Советский писатель», 1973.
 Балясная Рива, «Зарницы». Стихи. Пер. с евр. М. Художественная литература", 1980. стр.188, переплёт, тираж 10 тыс.экз, формат 12х9.5 см [70403-131]. Предисловие Леонида Вышеславского. Художник И.Гирель. Сдано в набор 11.07.1979. Подписано к печати 17.01.1980.Заказ 884. Цена 65 копеек.
Дебютировала в литературе в 1928 году. Печатала стихи в еврейских периодических изданиях Украины, Москвы, Минска. Автор книг «Ин иберуф» (Перекличка) 1934; «Лихтике стежкес» (Светлые тропинки) 1940; «Голденер блетерфал» (Золотой листопад) 1978. Всего издано 15 её книг.

Примечания

Ссылки 
 Стихи в переводе на русский язык
 Биография и фото Р. Балясной на сайте Иудаика
 Следственное дело Р. Балясной 
 Еврейский антифашистский комитет

Поэтессы СССР
Выпускники Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова
Поэты на идише
Редакторы СССР
Реабилитированные в СССР
Жертвы борьбы с космополитизмом
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР